Харакат ас-Сабирин Насран ли-Филастин (, Движение терпеливых во имя палестинской победы), также известная по акрониму «Хисн» () — небольшая палестинская исламистская террористическая группировка, отколовшаяся от «Палестинского исламского джихада». Придерживается джафаритского мазхаба и занимается популяризацией шиитского Ислама. Тесно связано с движением Хизболла и иранским режимом, но несмотря на это в Секторе Газа является запрещённой с 7 июля 2015 и действует нелегально. Финансируется из Ирана (около миллиона долларов США в месяц). Осудила казнь шиитского проповедника Нимра аль-Нимра властями . 9 октября 2015 лидер группировки Хишам Салим, находившийся в Шуджайе у погранпункта Нахаль-Оз пережил на себя покушение со стороны салафитов и был доставлен с ножевым ранением в шею в госпиталь аш-Шифа в Газе, также пережил несколько попыток подорвать себя. Один из лидеров группировки, Ахмад Сариф ас-Сархи, был убит 19 октября 2015 агентами Шин-бет. Рекрутов группировка набирает в основном на территории Западного берега реки Иордан. Провела несколько террористических атак.

Ссылки 
 Страница на Фейсбуке.
 Профиль на Middle East Forum.

Источники 

Исламистские террористические организации
Шиитские военизированные организации
Палестинские террористические организации
Палестино-израильский конфликт
Конфликт в секторе Газа